Bruce kan som auktorsförkortning betyda:

 Alexander James Bruce
 Eileen Adelaide Bruce
 James Bruce
 James G. Bruce
 Niel L. Bruce
 Nils Bruce

Robotskapade auktorsförkortningar